Алдамжаров — казахская фамилия. Известные носители:
 Алдамжаров, Бекдильда Айдильдаевич (1946—2012) — казахский писатель, поэт, переводчик, литературный критик.
 Алдамжаров, Газиз Камашевич (род. 1947) — казахстанский политик.
 Алдамжаров, Зулкарнай Алдамжарович (1937—2005) — советский и казахстанский историк, доктор исторических наук (1986), профессор, академик Академии высшей школы Республики Казахстан.